Einzigartigkeit steht für:

 Individualität, Einzigartigkeit eines Menschen
 Unikat, einzigartiger Gegenstand

Siehe auch: